Săcele ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

 Săcele, Stadt im Kreis Brașov
 Săcele (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Săcele (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța

Siehe auch:
 Săcel